Infiniti JX - modelo de automóvel fabricado pela nipo-americana Infiniti
27017 1998 JX - um asteroide da cintura principal
29291 1993 JX - um asteroide da cintura principal
35346 1997 JX - um asteroide da cintura principal

Desambiguações de siglas